

Geografia

Austria 
 Pichl bei Wels – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land

Niemcy 
 Pichl – dzielnica Altöttinga

osoby 
 Berta Pichl – austriacka polityk
 Ludwig Pichl – austriacki architekt
 Thomas Pichl – austriacki tenisista
 Václav Pichl – czeski kompozytor